Mae Tinee ist das Pseudonym folgender Personen:

 Frances Peck Grover (1886–1961), US-amerikanische Journalistin und Filmkritikerin
 Anna Nangle (1911–1990), US-amerikanische Journalistin und Filmkritikerin